Лео́нтий Васи́льевич Копе́цкий (Leontij Vasiljevič Kopeckij,  — ) — чехословацкий лексикограф.

Биография 
Сын военного священника Василия Яковлевича Копецкого. Учился в гимназии в Харькове. Затем окончил семинарию в Харькове. Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, позднее перевелся в Харьковский университет.

Во время Первой мировой войны в армии. Во время Гражданской войны в Белой армии в Корниловском полку (в том же полку был и его брат Платон). В конце войны с полком был эвакуирован в Галлиполи.

Приехал в Чехословакию в 1923/1924 году. Приехав в Прагу, он поступил в Карлов университет, где закончил своё обучение и защитил в 1926 году диссертацию.

Доцент Торгового института (Vysoká škola obchodní) в Праге. Преподавал также в Карловом университете и Технологическом институте.

Был активным участником Пражского лингвистического кружка.

Умер в 1976 году от рака.

Труды 
 «К изучению языка и стиля русской сказки». 1927.
 «Из жизни языка социальных групп. (О языке тшебовских гимназистов)» 1929.
 «Абстрактные существительные, образованные от прилагательных в русском языке» (Abstrakta od adjektiv v ruštině). 1930.
 «Учебник русского языка для торговых академий» — Cvičebnice ruštiny pro obchodní akademie (1932—1933)
 «Русский язык для чехов» — Ruština pro Čechy (1934).
 «Теоретические основы изучения иностранных языков в торговых институтах» — Teoretické základy studia cizích jazyků na obchodních školách (1935).
 «Заметки о методике преподавания иностранных языков в чешских торговых институтах» — Úvaha o metodice cizojazyčného studia na českých obchodních školách (1939).
 «Русско-чешский словарь». 1937.
 «Большой русско-чешский словарь» — 6 томов. (1952—1964).
 «Школьный русско-чешский словарь» (1955).
 «Чешско-русский словарь» (1958 г. в соавт. с К. Горалеком)
 «Чешско-русский словарь». Государственное педагогическое издательство. 1976.
 Двуязычный словарь славянских языков (На материалах русско-чешского и чешско-русского словарей) // Вопросы языкознания, 1958. № 3. С. 76-89.

Примечания

Ссылки 
 Отцовская молитва

Участники Первой мировой войны (Россия)
Корниловцы
Лексикографы
Выпускники Карлова университета
Преподаватели Карлова университета
Лингвисты Чехии
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Умершие от рака